Tilla steht für:

 Protagonistin des Kinderbuchs bzw. -films Die dicke Tilla
 Künstlername von Johann Baptist Welsch (1888–1943), deutscher Travestiekünstler
 ein göttlicher Stier des hurritischen Wettergottes Teššub, siehe Šeri und Ḫurri
 Tilla (Münze), eine in Mittelasien kursierende Goldmünze